Gusbeth ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gusbeth (1842–1913), siebenbürgendeutscher Politiker
 Eduard Gusbeth (1839–1921), Siebenbürger Medizinhistoriker